Die Verwaltungsgliederung der Ukraine ist stark an das Prinzip des Einheitsstaates angelehnt. Das Land wird in 24 Oblaste (Einzahl: область oblast; Mehrzahl: області oblasti), eine „Autonome Republik“ (автономна республіка awtonomna respublika) und zwei Städte mit besonderem Status (місто зі спеціальним статусом misto si spezialnym statusom) unterteilt.

Erste Ebene

Oblaste 
Die Mehrheit der ukrainischen Oblaste sind nach dem Namen ihrer Hauptstadt benannt, die offiziell auch als Oblastzentrum (обласний центр oblasnyj zentr) bezeichnet wird. Ein Oblastzentrum ist normalerweise auch die größte und entwickeltste Stadt der jeweiligen Oblast.

Der ukrainische Name der Oblast wird aus der adjektivierten weiblichen Form des jeweiligen Oblastzentrums gebildet, so ist die Stadt Poltawa das Zentrum der Poltawska oblast / Полтавська область (Oblast Poltawa). Davon abgeleitet wird in den meisten Fällen auch der umgangssprachliche Name. Dieser wird durch Anhängen der Endung -schtschyna (-щина) und der Umwandlung des Wortes in ein weibliches Substantiv gebildet. Die Oblast Poltawa wird also auch Poltawschtschyna (Полтавщина) genannt.

Ausnahmen bilden dabei:
 Zwei Oblaste: Wolyn (Волинська область Wolynska oblast) und Transkarpatien (Закарпатська область Sakarpatska oblast) die mit ihren Namen auf die auf ihrem Gebiet liegenden historischen Regionen Wolhynien und Karpatenukraine hinweisen und deren Hauptstädte Luzk und Uschhorod sind,
 die Stadt Kiew, die als Gemeinde unabhängig von der sie umgebenden Oblast Kiew, aber dennoch Zentrum dieser Oblast ist.

Siehe auch: Liste der Oblaste der Ukraine

Autonome Republik Krim 
Die Autonome Republik Krim (Автономна Республіка Крим, Awtonomna Respublika Krym), zu Zeiten der UdSSR offiziell Oblast Krim, erstreckt sich über den größten Teil der Halbinsel Krim und hat die Hauptstadt Simferopol.

Städte mit besonderem Status 
Die „Städte mit besonderem Status“ Kiew und Sewastopol werden von der Zentralregierung der Ukraine direkt verwaltet. Sie erhalten ihren Status durch die Verwaltungsunterteilung der ehemaligen Ukrainischen SSR, wobei der genaue Rechtsstatus durch spezielle Gesetze festgelegt ist.

Überblick über die Einheiten der ersten Ebene 

{| border="0"
|-
| width="185px" valign="top" |
 Oblast Tscherkassy
 Oblast Tschernihiw
 Oblast Tscherniwzi
 Oblast Dnipropetrowsk
 Oblast Donezk
 Oblast Iwano-Frankiwsk
 Oblast Charkiw
 Oblast Cherson
 Oblast Chmelnyzkyj
 Oblast Kirowohrad
| valign="top" |
  Oblast Kiew
 Stadt Kiew
 Autonome Republik Krim
 Oblast Luhansk
 Oblast Lwiw
 Oblast Mykolajiw
 Oblast Odessa
 Oblast Poltawa
 Oblast Riwne
| valign="top" |
  Oblast Sumy
 Oblast Ternopil
 Oblast Winnyzja
 Oblast Wolyn
 Oblast Transkarpatien
 Oblast Saporischschja
 Stadt Sewastopol
 Oblast Schytomyr
|}

Zweite und dritte politische Ebene

Rajone 
Diese drei nationalen Entitäten werden in weiterer Folge in kleinere Einheiten unterteilt, dies sind im Normalfall die Rajone (район rajon).

Rajone sind kleinere Verwaltungseinheiten in der Ukraine. 2006 gab es 490 Rajone, die sich auf die 24 Oblaste und die Autonome Republik Krim verteilen. Ein durchschnittlicher Rajon der Ukraine hat eine Fläche von 1200 km² mit einer durchschnittlichen Bevölkerung von 52.000 Einwohnern.

Der Name des Rajons leitet sich immer von seinem Rajonszentrum ab, dieses Zentrum ist aber nicht unbedingt Teil des Rajons, sondern kann auch unter Verwaltung der Oblast stehen.

Siehe auch: Liste der Rajone der Ukraine

Städte 
Städte (місто misto) in der Ukraine unterstehen entweder einer Oblast (місто обласного значення misto oblasnoho snatschennja) oder einem Rajon (місто районного значення misto rajonnoho snatschennja). Zwei sind dagegen direkt der Zentralregierung unterstellt und werden als Städte mit besonderem Status (місто зі спеціальним статусом misto si spezialnym statusom) behandelt.

Städte in der Ukraine sind durch die Verleihung des Stadtstatuts durch die sie jeweils verwaltende Einheit charakterisiert. Dabei sind drei Typen der Verwaltung unterscheidbar:
 Stadt mit besonderem Status (місто зі спеціальним статусом misto si spezialnym statusom), unterstehen direkt der ukrainischen Regierung
 Stadt mit Oblast-Bedeutung (місто обласного значення misto oblasnoho snatschennja), unterstehen einer Oblastverwaltung
 Stadt mit Rajon-Bedeutung (місто районного значення misto rajonnoho snatschennja), unterstehen einer Rajonsverwaltung

Siehe auch: Liste der Städte in der Ukraine

Landsiedlungen 
Als kleinste administrative Einheit existieren noch die Landsiedlungen. Dabei existieren auch verschiedene Zwischenstufen, mehrere Dörfer und Siedlungen sind oft zu Landräten zusammengeschlossen. Eine Sonderform stellt die Siedlung städtischen Typs dar, sie muss als Siedlung spezielle Bedingungen erfüllen. Diese kleinsten Einheiten unterstehen wiederum einer höheren Verwaltungseinheit, zumeist sind dies Rajone oder auch Städte.

Die Landsiedlungen (Sg.: сільський населений пункт silskyj naselenyj punkt) sind zumeist in der Form eines Dorfes (село selo) anzutreffen. Sind sie allerdings zu klein für diese Definition, so werden sie als (An-)Siedlung (селище selyschtsche) bezeichnet. Um die Verwaltung der Landsiedlungen einfacher zu gestalten, werden sie in Landräte (сільська рада silska rada) zusammengefasst, wobei der Sitz des Ratsamtes den Namen dieser Gemeinde bestimmt:

 Siedlung städtischen Typs (селище міського типу selyschtsche miskoho typu)
 Selo (село)
 Selyschtsche (селище)

Territorialgemeinden (Verwaltungsreform seit 2015) 
Im Zuge der Reform der Verwaltungsgliederung im Jahre 2015 kam es auf Basis des Gesetzes „Über den freiwilligen Zusammenschluss von Territorialgemeinden“ zur Bildung von Territorialgemeinden (ukrainisch Територіальна громада/Terytorialna hromada), diese können in unterschiedlichen Ausprägungen zwischen Städten, Siedlungen städtischen Typs und Dörfern passieren und sind an mehrere Bedingungen geknüpft.

Die Umsetzung wurde dann im April durch das Gesetz „Über die Genehmigung von Methoden zur Umsetzung von Territorialgemeinden“ bestimmt. In der Folge kam es zu entsprechenden Gesetzen für die einzelnen Oblaste:
 Oblast Charkiw mit 53 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 991-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Харківської області»
 Oblast Cherson mit 41 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 832-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Херсонської області»
 Oblast Chmelnyzkyj mit 44 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1345-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Dnipropetrowsk mit 74 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 року № 1281-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Donezk mit 38 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 1029-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Донецької області»
 Oblast Iwano-Frankiwsk mit 53 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 1077-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області»
 Oblast Kiew mit 29 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 1206-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області»
 Oblast Kirowohrad mit 20 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 1159-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Кіровоградської області»
 Oblast Luhansk mit 24 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 8-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Lwiw mit 88 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 року № 1281-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Mykolajiw mit 29 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 року № 8-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Odessa mit 24 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 939-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Одеської області»
 Oblast Poltawa mit 45 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 року № 1281-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Riwne mit 51 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 року № 1281-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Saporischschja mit 52 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1345-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Schytomyr mit 37 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 року № 1281-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Sumy mit 49 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 року № 1001-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Сумської області»
 Oblast Ternopil mit 26 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1391-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Тернопільської області»
 Oblast Tscherkassy mit 46 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2015 року № 1281-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Tschernihiw mit 48 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1345-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Tscherniwzi mit 22 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1345-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Winnyzja mit 37 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1345-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»
 Oblast Wolyn mit 52 Territorialgemeinden -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 993-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Волинської області»

Für die Oblast Transkarpatien wurde bisher noch kein Gesetz beschlossen.

Die Art der Territorialgemeinden richtet sich nach deren Verwaltungssitz, dieser bestimmt auch den Namen der Gemeinde, folgende Typen existieren folglich:
 Stadtgemeinde (міська громада/miska hromada)
 Siedlungsgemeinde (селищна громада/selyschtschna hromada)
 Landgemeinde (сільська громада/silska hromada)

Übersicht der verwaltungsmäßigen Siedlungstypen

Weblinks 
 Aufschlüsselung der ukrainischen Verwaltungseinheiten nach ihrer Zusammensetzung (ukrainisch)

Einzelnachweise